Kumiko Iijima era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Tokyu Harvest Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Karolína Plíšková che ha battuto in finale Junri Namigata 6–2, 7–6(7–4).

Teste di serie

  Karolína Plíšková (campionessa)
  Kristýna Plíšková (quarti di finale)
  Junri Namigata (finale)
  Varatchaya Wongteanchai (primo turno)

 Sachie Ishizu (primo turno)
 Akiko Ōmae (quarti di finale)
 Erika Takao (quarti di finale)
 Shiho Akita (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Tokyu Harvest Cup 2011